Abschnittsbefestigung Schanzberg steht für folgende Befestigungsanlagen im Landkreis Neumarkt, Bayern:

 Abschnittsbefestigung Schanzberg (Breitenbrunn) im Markt Breitenbrunn
 Abschnittsbefestigung Schanzberg (Velburg) in der Stadt Velburg

Siehe auch:
 Abschnittsbefestigung Schanze